«Marmont» puede referirse a:
 Marmont, apellido.
 Auguste Marmont, duque de Ragusa y mariscal del Imperio napoleónico.
 Marmont-Pachas, comuna francesa del departamento de Lot y Garona.
 Marmont, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Hincha.
 Marmont, 7ª sección comunal de la comuna haitiana de Saint-Michel-de-l'Attalaye.